Чигнаутла има више значења:

 Општина Чигнаутла (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Чигнаутла (Чигнаутла, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику